

Cinema 
 Pandemonium – casa di produzione cinematografica

Musica 
 Pandemonium – gruppo musicale italiano
 Pandemonium – album dei Killing Joke del 1994
 Pandemonium – singolo dei Killing Joke del 1994, estratto dall'album omonimo
 Pandemonium – album dei Loudness del 2001
 Pandemonium – album dal vivo dei Pet Shop Boys del 2010
 Pandemonium – album dei Pretty Maids del 2010
 Pandemonium – album dei Cavalera Conspiracy del 2014

Letteratura 
 Pandemonium – romanzo di Daryl Gregory del 2008

Paleontologia 
 Pandemonium – mammifero preistorico del Nordamerica

Videogiochi 
 Pandemonium – videogioco
 Pandemonium 2 – videogioco, seguito di Pandemonium